Гран-при Франции 1971 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 4 июля 1971 года на трассе Поль Рикар.

В «Лотус» вернулся восстановившийся после травмы Эмерсон Фиттипальди. Марио Андретти улетел в США на гонки чемпионата USAC и его команда «Феррари» сократила своё присутствие до двух автомобилей. Андреа де Адамик вернулся в «Марч». Также на частных «March» стартовали дебютанты чемпионата Франсуа Мазе и Жан Макс. Обладатель поула Джеки Стюарт лидировал от старта до финиша и одержал третью в сезоне победу, а приехавший вторым Франсуа Север обеспечил победный дубль команде «Тиррелл». Оба автомобиля «Ferrari» не добрались до финиша: на машине Жаки Икса сгорел двигатель, а Клей Регаццони поскользнулся на масле, вытекшем из поломанного двигателя автомобиля Ронни Петерсона.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции